Municipio de Colvin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Colvin (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Colvin (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis